Slovo Nickelodeon má několik významů.
 Nickelodeon (kino)
 Nickelodeon (televizní stanice)
 Nickelodeon (Evropa)
 Bijásek (v originále Nickelodeon) – americký film režiséra Petera Bogdanoviche z roku 1976

Externí odkazy